Gupte ist der Familienname folgender Personen:
 Baloo Gupte (1934–2005), indischer Cricketspieler
 Lalita Gupte (* 1948), indische Managerin
 Subhash Gupte (1929–2002), indischer Cricketspieler